Corregidora kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Corregidora (kommun), Querétaro Arteaga, 
 Corregidora (ort), Delstaten Mexiko, Tepetlixpa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar